Deutsche Hypothekenbank ist der Name folgender Banken:

 Deutsche Hypothekenbank, ehemalige Pfandbriefbank in Hannover, Niedersachsen
 Deutsche Hypothekenbank Meiningen, ehemalige Großbank in Meiningen, Thüringen
 Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg, Hypothekenbank, siehe Hypothekenbank Frankfurt #Deutsche Hyp – Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG